Dit is een vereenvoudigde stamboom van de Paltische linie van het huis Wittelsbach.

In de stamboom zijn de mannelijke leden van het huis opgenomen die een relatief belangrijke functie vervulden. Geestelijken in lagere functies, zoals domheren, en jong gestorven kinderen zijn niet opgenomen. Vrouwen evenmin omdat de Paltische gebieden alleen in mannelijke lijn overerfbaar waren.

Stamboom